Завиток:
 Завиток — предмет со спиральной структурой.
 Завиток — способ вредоносной магии, производимый ведьмами и колдунами, путём связывания (скручивания) узлом колосьев в житном (реже овсяном), а также льняном и конопляном поле.
 Завиток — диакритический знак, использующийся для построения шрифта.

В биологии 
 Завиток — сложное соцветие, характерное для растений из семейства Бурачниковые (Boraginaceae).
 Завиток — традиционно выделяемая в конхиологии часть раковины брюхоногого моллюска, включающая все её обороты, кроме последнего.